Anna Incerti – atleta italiana
 Davide Incerti – calciatore cubano
 Gianpaolo Incerti – calciatore italiano
 Stefano Incerti – regista e sceneggiatore italiano